Władysław Kowalski (1870–1940) – przedsiębiorca w Harbinie, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (10 listopada 1928)
 Władysław Kowalski (1875–?) – cukiernik, żołnierz Legionów Polskich, odznaczony Krzyżem Niepodległości (13 września 1933) i Odznaką Pamiątkową Więźniów Ideowych
 Władysław Kowalski ps. „Kowal”, „Swojak” (1882–?) – kotlarz, działacz niepodległościowy, odznaczony Medalem Niepodległości (17 marca 1938)
 Władysław Kowalski (1883–1937) – działacz społeczny, komunista
 Władysław Kowalski (1888 w Podhajcach, zm ?) – działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości (27 czerwca 1938)
 Władysław Kowalski (1888–?) – tkacz, działacz niepodległościowy, odznaczony Medalem Niepodległości (27 czerwca 1938)
 Władysław Kowalski (1889–1916) – żołnierz Legionów Polskich, pośmiertnie odznaczony Krzyżem Niepodległości (19 grudnia 1930)
 Władysław Kowalski ps. „Pomocnik” (1889–?) – maszynista kolejowy, działacz niepodległościowy, odznaczony Medalem Niepodległości (20 grudnia 1932)
 Władysław Kowalski (1891–?) – rolnik, działacz niepodległościowy, odznaczony Medalem Niepodległości (5 sierpnia 1937)
 Władysław Kowalski (1892–?) – kapitan piechoty Wojska Polskiego, żołnierz Legionów Polskich, inżynier, odznaczony Krzyżem Niepodległości (13 września 1933)
 Władysław Kowalski (1894–1958) – polityk, marszałek Sejmu PRL, prozaik, publicysta
 Władysław Kowalski (1895–1971) – kapitan piechoty Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari i Krzyża Walecznych (trzykrotnie), Sprawiedliwy wśród Narodów Świata
 Władysław Kowalski ps. „Kowal” (1896–?) – buchalter, działacz niepodległościowy, odznaczony Krzyżem Niepodległości (16 marca 1937)
 Władysław Kowalski ps. „Wariatka” (1896–?) – mechanik, działacz niepodległościowy, odznaczony Medalem Niepodległości (5 sierpnia 1937)
 Władysław Kowalski (1897–1939) – porucznik piechoty Wojska Polskiego, żołnierz Legionów Polskich, odznaczony 20 lipca 1932 Krzyżem Niepodległości, piłkarz
 Władysław Kowalski (1897–?) – starszy posterunkowy Policji Państwowej, żołnierz 5 pp Legionów Polskich, odznaczony Krzyżem Niepodległości (2 sierpnia 1931)
 Władysław Kowalski ps. „Wielkopolanin” (1897–?) – rolnik, działacz niepodległościowy, odznaczony Medalem Niepodległości (27 czerwca 1938)
 Władysław Kowalski (1898–?) – żołnierz 6 Pułku Piechoty Legionów Polskich, odznaczony Krzyżem Niepodległości (18 października 1932)
 Władysław Kowalski ps. „Józwek” (1898–?) – kuśnierz, działacz niepodległościowy, odznaczony Medalem Niepodległości (5 sierpnia 1937)
 Władysław Kowalski (1899–?) – starszy posterunkowy Policji Państwowej, odznaczony Odznaką Pamiątkową Więźniów Ideowych
 Władysław Kowalski (1921–1993) – krajoznawca, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego
 Władysław Kowalski (1926–2008) – kanadyjski wrestler polskiego pochodzenia
 Władysław Kowalski (1936–2017) – aktor

Przypisy